Velika nagrada Rusije (Formula 1 2018 VTB Russian Grand Prix) je bila šesnaesta utrka prvenstva Formule 1 2018. Trkači vikend vožen je od 28. rujna do 30. rujna na stazi Soči u Rusiji, a pobijedio je Lewis Hamilton u Mercedesu.

Sudionici utrke

* Zamjena, treći vozač

Izvještaj

Treninzi
Prvi trening donio je i nekoliko promjena u vozačkim postavama. Lando Norris je vozio umjesto Fernanda Alonsa, Antonio Giovinazzi umjesto Marcusa Ericssona, Artem Markelov umjesto Carlosa Sainza i Nicolas Latifi umjesto Sergija Péreza. Prvih pola sata prošlo je poprilično mirno. Jedino je Norris imao izlijetanje, ali nije oštetio bolid. Vozači su koristili ultrasoft i hypersoft gume. Stoffel Vandoorne je jedini isprobao i soft. Nakon prvih 40 minuta najbrži je bio Max Verstappen. Mercedes je tijekom drugog dijela treninga koristio soft gume, a Ferrari hypersoft. Sebastian Vettel je zauzeo prvo mjesto, četiri desetinke ispred Verstappena. Lance Stroll se izvrtio u prvom sektoru i nakon toga se morao vratiti u boks. Nico Hülkenberg se našao u problemima desetak minuta prije kraja treninga, a zatim mu je javljeno da se vrati u boks zbog kvara na bolidu.

Nakon što su propustili prvi slobodni trening, Alonso, Pérez, Ericsson i Sainz su se vratili na svoja mjesta. Nakon dvadeset minuta drugog treninga, Verstappen je opet bio vodeći s vremenom 1:34.164 postavljenim na hypersoft gumama, iako se žalio zbog manjka brzine na pravcima prilikom kvalifikacijskih krugova. Valtteri Bottas je imao problema u zadnjem zavoju, s obzirom na to da je jedva zadržao kontrolu nad svojim bolidom te izletio sa staze. Tijekom simulacija utrke Bottas, Vettel i Kimi Räikkönen su vozili na hypersoftu dok su Red Bullovi vozači i Lewis Hamilton testirali ultrasoft gume. Dvadeset minuta prije završetka treninga, Vettel je izletio sa staze na svojim istrošenim hypersoft gumama, nakon čega se vratio u boks. Na kraju je najbrže vrijeme odvozio Hamilton - 1:33.385.

Kvalifikacije

Utrka

Najbrža vremena treninga

Rezultati kvalifikacija

  – Max Verstappen je dobio 43 mjesta kazne na gridu, 35 mjesta zbog promjene elemenata pogonske jedinice, 5 mjesta zbog promjene mjenjača i 3 mjesta zbog ignoriranja žutih zastava tokom kvalifikacija.
  – Daniel Ricciardo je dobio 40 mjesta kazne na gridu, 35 mjesta zbog promjene elemenata pogonske jedinice i 5 mjesta zbog promjene mjenjača.
  – Pierre Gasly je doobio 35 mjesta kazne na gridu zbog promjene elemenata pogonske jedinice.
  – Brendon Hartley je doobio 40 mjesta kazne na gridu zbog promjene elemenata pogonske jedinice.
  – Fernando Alonso je doobio 30 mjesta kazne na gridu zbog promjene elemenata pogonske jedinice.
  – Stoffel Vandoorne je dobio 5 mjesta kazne na gridu zbog promjene mjenjača.

Rezultati utrke

Zanimljivosti

Vozači
70. pobjeda za Lewisa Hamiltona.
29. postolje i 6. najbolja startna pozicija za Valtterija Bottasa.
109. postolje za Sebastiana Vettela.

Konstruktori
 84. pobjeda i 97. najbolja startna pozicija za Mercedes.

Poredak nakon 16 od 21 utrke

Izvori

Vanjske poveznice
 2018 Russian Grand Prix StatsF1

Rusija-2018 
Rusija